Ried poate să însemne:

Patronime 
Ried este numele următoarelor persoane:
 Benedikt Ried (~1454–1534), arhitect din Boemia
 Elisabeth Ried (1915–2001), actriță germană
 Georg Ried (n. 1959), dirijor, [autor] și moderator german
 Heinrich Ried (1881–1957), arhitect austriac
 Hermann Ried (1895–?), politician nazist german
 Marina Ried (de fapt Marina Rschewskaja; 1921-1989), actriță germano-rusă
 Thomas Ried (n. 1773), preot catolic german
 Walter Ried (1920−2008), chimist german

Toponime 
Ried este numele următoarelor localități:

Austria

Elveția

Germania

Italia

Vezi și 
 Reed
 Riet
 Rieth

Toponime germane